Ел Трес има више значења:

 Ел Трес, Ехидо Виља Ермоса (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Трес, Ехидо Кампече (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Трес (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Трес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Трес, Ел Арете Нумеро Трес (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Трес (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Трес (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Трес (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Трес (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Трес (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Трес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику